Nieuw-Zeelands basketbalteam (mannen)
 Nieuw-Zeelands basketbalteam (vrouwen)